Кофи има више значења:
 Округ Кофи (Џорџија)
 Округ Кофи (Алабама)
 Округ Кофи (Канзас)
 Округ Кофи (Тенеси)
 Кофи (Мисури)